Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Knap – polski dyrygent
 Andrzej Knap – polski oficer
 Jacek Knap – polski aktor 
 Kuba Knap – polski raper
 Zbigniew Knap – polski nauczyciel, piłkarz i samorządowiec